Glenn Detulleo (né le  à Timmins en Ontario) est un entraîneur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Detulleo a joué 2 saisons au niveau universitaire avant d'aller jouer quelques saisons en Europe. Après des passages en Norvège et en Allemagne, il revint en Amérique du Nord pour y jouer dans la United Hockey League pour diverses équipes. Il fait toujours partie des K-Wing de Kalamazoo lorsque celle-ci devint membre de la nouvelle IHL, anciennement la UHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 ||Cyclones de l'Iowa State University || ACHA ||38 ||48 ||36 ||84 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Cyclones de l'Iowa State University || ACHA ||47 ||45 ||77 ||122 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Lillehammer IK ||GET ligaen ||34 ||12 ||17 ||29 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Lillehammer IK||GET ligaen ||37 ||16 ||20 ||36 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="3"|2003-2004 ||ESC Moskitos Essen ||Oberliga Südwest ||8 ||6 ||4 ||10 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Capitals de Berlin ||Oberliga Südost ||26 ||6 ||10 ||16 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Capitals de Berlin ||Oberliga Abstiegsrunde ||18 ||6 ||13 ||19 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||River Otters du Missouri ||UHL ||80 ||5 ||17 ||22 ||75 ||6 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|2005-2006 ||Mallards de Quad City ||UHL ||76 ||17 ||53 ||70 ||72 ||6 ||1 ||6 ||7 ||6
|-
|rowspan="3"|2006-2007 ||Mallards de Quad City ||UHL ||12 ||2 ||11 ||13 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Wings de Kalamazoo ||UHL ||43 ||9 ||20 ||29 ||28 ||20 ||3 ||15 ||18 ||14
|-
|Jackals d'Elmira ||UHL ||17 ||5 ||9 ||14 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Wings de Kalamazoo ||LIH ||72 ||17 ||56 ||73 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Wings de Kalamazoo ||LIH ||70 ||26 ||55 ||81 ||68 ||6 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|rowspan="2"|2009-2010 ||Thunder de Wichita ||LCH ||34 ||4 ||19 ||23 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|RiverKings du Mississippi ||LCH ||28 ||8 ||6 ||14 ||18 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2010-2011 ||Havoc de Huntsville ||SPHL || 56 || 15 || 42 || 57 || 73 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|2011-2012 || Havoc de Huntsville || SPHL || 56 || 12 || 41 || 53 || 36 || - || - || - || - || -

Notes et références

Voir aussi

Naissance en septembre 1977
Naissance à Timmins
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des River Otters du Missouri
Joueur des Mallards de Quad City (UHL)
Joueur des Wings de Kalamazoo (UHL)
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur du Thunder de Wichita
Joueur des RiverKings du Mississippi
Joueur du ESC Moskitos Essen
Joueur du Havoc de Huntsville
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Étudiant de l'université d'État de l'Iowa
Joueur des Wings de Kalamazoo (2007-2009)